Kawagoe může znamenat

 Kawagoe (Mie) – japonské městečko v prefektuře Mie
 Kawagoe (Saitama) – japonské město v prefektuře Saitama